Загора може бити:
 Загора (Котор), насеље у општини Котор, Црна Гора
 Загора (Никшић), насеље у општини Никшић, Црна Гора
 Загора (Цетиње), насеље у општини Цетиње, Црна Гора
 Загора (Требиње), насеље у општини Требиње, Република Српска, Босна и Херцеговина
 Врпоље Загора, насеље у општини Требиње, Република Српска, Босна и Херцеговина
 Нова Загора, град у Старозагорској области, Бугарска
 Стара Загора, град у Старозагорској области, Бугарска

или:
 Далматинска Загора, област у сјеверној Далмацији
  (такође Загора, Загорје, Загорја), област у средњовјековној Бугарској

Види још 
 Загоре, вишезначна одредница
 Загорје, вишезначна одредница